O Finn Harps Ballybofey é um clube de futebol irlandês. Sua sede fica na cidade de Ballybofey. Atualmente joga na "Premier Division", primeira divisão do futebol da Irlanda.

Ligações externas
 Página Oficial

Clubes de futebol da Irlanda
Clubes de futebol fundados em 1954